Cheikho oder Cheikhô ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Cheikhô (1859–1927), libanesischer Orientalist, Theologe und Jesuit
 Paul Cheikho (1906–1989), irakischer Geistlicher